Hochzeit steht für:

 Hochzeit, Trauung, Tag der Heirat
 Hochzeit (römische Antike), dreitägiger Hochzeitsritus

 beim Drucken ein Satzfehler mit zwei gleichen Wörtern hintereinander, siehe Druckersprache #H

Werktitel:
 Eine Hochzeit, US-Spielfilm von Robert Altmann (1978)
 Hochzeit (Fernsehfilm) nach Ludwig Thoma von Kurt Wilhelm (1985)
 Hochzeit (Album) der Band Subway to Sally (1999)

Orte:
 Stare Osieczno, deutsch Hochzeit, Dorf in der Gmina Dobiegniew, Polen
 Wiślina, deutsch Hochzeit, Dorf in der Gmina Pruszcz Gdański, Polen

Siehe auch:
 Hochzeitstag (Jahrestag)
 Die Hochzeit (Begriffsklärung)
 Stille Hochzeit (Begriffsklärung)
 Weiße Hochzeit (Begriffsklärung)

 Hochzeiten (Fernsehfilm 2012)
 Hochzeiter (das Brautpaar)
 Blütezeit (Begriffsklärung)